Tarapacá (região) — região do Chile

Tarapacá (Amazonas) — cidade da Colômbia no departamento de Amazonas

Departamento de Tarapacá (Peru) — antiga divisão territorial do Peru
Província de Tarapacá (Peru) — antiga divisão territorial do Peru

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas